Mi-2 steht für:
 Mil Mi-2, sowjetischer Mehrzweckhubschrauber

MI-2 steht für:
 Mission: Impossible II, amerikanischer Actionfilm